Shopper steht für:
 AWS Shopper, Automobil
 Smart Shopper, Konsument
Siehe auch:
 Chopper